Чемпионат Польши по конькобежному спорту в спринтерском многоборье — ежегодное соревнование по конькобежному спорту, проводящееся с 1971 года.

Призёры

Мужчины

Женщины 

Соревнования по конькобежному спорту в Польше
Конькобежный спорт
Национальные чемпионаты по конькобежному спорту